Esistono più comuni francesi con questo nome

Bouvron – Loira Atlantica
Bouvron – Meurthe e Mosella